Waterloostraße steht für:
 Waterloostraße (Gleichen), siehe Liste der Baudenkmale in Gleichen
 Waterloostraße (Hannover), siehe Liste der Baudenkmale in Hannover-Calenberger Neustadt
 Waterloostraße (Wiesbaden), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Wiesbaden-Westend #Waterloostraße

Siehe auch:
 Waterlooplatz in der Calenberger Neustadt, Hannover